Chantal Cauquil (1949-), femme politique française ;
 Germaine Cauquil (1897-1983), chimiste française ;
 Thierry Cauquil (1962-), dessinateur français de bande dessinée connu sous le pseudonyme de TieKo ;
 Yohan Cauquil (1985-), coureur cycliste français.